Cleland puede referirse a:

 Cleland (Australia)
 Cleland (North Lanarkshire), Escocia
 John Burton Cleland